Кулебрский анолис () — вид ящериц из семейства анолисовых. Крайне редкий, возможно, уже вымерший вид. Назван в честь Теодора Рузвельта-младшего (сына президента США Теодора Рузвельта), который был во время описания вида губернатором Пуэрто-Рико.

Описание 
Длина тела до 16 см. Цвет тела буровато-серый, хвост имеет жёлто-коричневый оттенок, а живот беловатый. Горловой мешок серый в верхней части и жёлтый в нижней. Веки жёлтые.

Распространение 
Эндемик острова Кулебра в Карибском море восточнее острова Пуэрто-Рико (принадлежит Пуэрто-Рико).

Образ жизни 
Кулебрский анолис живёт в лесах, на склонах горы Resaca.

Численность вида 
После описания вид наблюдался всего несколько раз. Последнее наблюдение относится к 1978 году. Леса, в которых обитает эта ящерица, практически уничтожены человеком, поэтому вид, скорее всего, уже вымер.

Примечания

Ссылки 
 Culebra Island Giant Anole
 U.S. Fish and Wildlife Service Division of Endangered Species — Culebra Island Giant Anole
 Giant Puerto Rico Lizard listed as Endangered Species

Анолисовые
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Животные, описанные в 1931 году